Reuth – comune tedesco
 Reuth – frazione del comune tedesco di Weischlitz